HMS Renown är namnet som åtta fartyg i Royal Navy har burit, medan tre andra bar namnet i olika faser i sin konstruktion:

 HMS Renown, var ett 20-kanoners brandskepp, tidigare det franska skeppet Renommee. Hon tillfångatogs 1651 av HMS Nonsuch och såldes 1654.
 HMS Renown, var en 30-kanoners femteklass linjeskepp, tidigare det franska skeppet Renommée. Hon tillfångatogs 1747 av HMS Dover och höggs upp 1771.
 HMS Renown, var en 50-kanoners fjärdeklass linjeskepp sjösatt 1774 och höggs upp 1794.
 HMS Renown, var en 74-kanoners tredjeklass linjeskepp sjösatt 1798. Hon hade byggts under namnet HMS Royal Oak men omdöptes 1796. Hon var på hamntjänst från 1814 och höggs upp 1835.
 HMS Renown, var en 91-kanoners andraklass linjeskepp sjösatt 1857 och såld till Preussen 1870.
 HMS Renown, skulle bli ett slagskepp av Victoria-klass men hon omdöptes till HMS Victoria 1887 och sjösattes senare det året.
 HMS Renown, skulle bli ett slagskepp av Royal Sovereign-klass men omdöptes till HMS Empress of India 1890 och sjösattes 1891.
 HMS Renown, var ett slagskepp av Centurion-klass sjösatt 1895 och såldes som skrot 1914.
 HMS Renown, skulle bli ett slagskepp av Revenge-klass men hon omdöptes till HMS Revenge 1913 och sjösattes 1915.
 HMS Renown, var en slagkryssare av Renown-klass sjösatt 1916 och såldes 1948.
HMS Renown, var en ubåt av Resolution-klass sjösatt 1967. Hon slutbetalades 1996 och väntar just nu på förfogande.